Hrobka Kouniců nebo Kounická hrobka, případně Kounicovská hrobka může být pohřebiště šlechtického rodu Kouniců (Kaunitzů):
 Kaple svatého Jana Křtitele (Slavkov u Brna) – podzemní hrobka moravské linie rodu zřízená v roce 1795
 Kostel svaté Barbory (Zahrádky) – podzemní hrobka české linie rodu

Související články 
 Kounicové